Oprovo peut désigner :
 en bulgare (le nom étant écrit Орлово) :
 Oprovo, village bulgare de l'obchtina de Khaskovo, situé dans l'oblast de Khaskovo ;
 Oprovo, village bulgare de l'obchtina de Kotel, situé dans l'oblast de Sliven ;